Chris Mueller (né le  à West Seneca aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace qui évolue au poste d'attaquant..

Biographie

Le , il signe un contrat d'une saison de  $ avec les Ducks d'Anaheim.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2004-2005 || Spartans de Michigan State || CCHA || 41 || 2 || 16 || 18 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2005-2006 || Spartans de Michigan State|| CCHA || 41 || 11 || 16 || 27 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 2006-2007 || Spartans de Michigan State|| CCHA || 42 || 16 || 16 || 32 || 30 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Spartans de Michigan State|| CCHA || 42 || 13 || 14 || 27 || 32 || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Monsters du lac Érié || LAH || 59 || 5 || 11 || 16 || 23 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Chiefs de Johnstown || ECHL || 3 || 3 || 3 || 6 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 5 || 4 || 1 || 5 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2009-2010 || Admirals de Milwaukee || LAH || 67 || 13 || 14 || 27 || 37 || 7 || 3 || 2 || 5 || 4
|-
| 2010-2011 || Admirals de Milwaukee || LAH || 67 || 24 || 26 || 50 || 34 || 13 || 4 || 7 || 11 || 13
|-
| 2010-2011 || Predators de Nashville || LNH || 15 || 0 || 3 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2011-2012 || Admirals de Milwaukee || LAH || 73 || 32 || 28 || 60 || 30 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2011-2012 || Predators de Nashville || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2012-2013 || Admirals de Milwaukee || LAH || 55 || 18 || 18 || 36 || 35 || 2 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2012-2013 || Predators de Nashville || LNH || 18 || 2 || 3 || 5 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2013-2014 || Stars de Dallas || LNH || 9 || 0 || 0 || 0 || 0 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2013-2014 || Stars du Texas || LAH || 60 || 25 || 32 || 57 || 29 || 19 || 6 || 5 || 11 || 12
|-
| 2014-2015 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 64 || 14 || 26 || 40 || 26 || 15 || 5 || 4 || 9 || 6
|-
| 2014-2015 || Rangers de New York || LNH || 7 || 1 || 1 || 2 || 0 || - || - || - || - || - 
|-
| 2015-2016 || Gulls de San Diego || LAH || 63 || 20 || 37 || 57 || 50 || 9 || 4 || 7 || 11 || 6
|-
|2016-2017 || Roadrunners de Tucson || LAH || 68 ||19 || 48 || 67 || 48 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Marlies de Toronto|| LAH ||73 ||19 ||33 ||52 ||30 ||20 ||4 ||12 ||16 ||6
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||60 ||33 ||32 ||65 ||32 ||13 ||5 ||5 ||10 ||2 
|-
|2019-2020 || Crunch de Syracuse || LAH ||31 ||11 ||12 ||23 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2019-2020 || Gulls de San Diego|| LAH ||29 ||8 ||7 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2020-2021 || Phantoms de Lehigh Valley || LAH ||32 || 6 || 8 || 14 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 53 || 3 || 7 || 10 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2

Trophées et distinstions

Ligue américaine de hockey 

 Il remporte la Coupe Calder avec les Stars du Texas en 2013-2014 et en 2017-2018 avec les Marlies de Toronto

Notes et références 

Naissance en mars 1986
Naissance dans le comté d'Érié (New York)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Spartans de Michigan State
Joueur des Predators de Nashville
Joueur des Stars de Dallas
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur des Stars du Texas
Joueur des Gulls de San Diego (LAH)
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Chiefs de Johnstown
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur des Roadrunners de Tucson
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur du Crunch de Syracuse
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Phantoms de Lehigh Valley